Milger ist der Familienname folgender Personen:

 Karin Milger (* 1955), deutsche Juristin, Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof
 Peter Milger (1937–2019), deutscher Journalist sowie Buch- und Fernsehautor